Prințesa Elisabeta de Thurn și Taxis se poate referi la:

 Prințesa Elisabeta de Thurn și Taxis (1860–1881), fiica lui Maximilian Anton Lamoral, Prinț Ereditar de Thurn și Taxis, soția lui Miguel, Duce de Braganza
 Prințesa Elisabeta de Luxemburg (1901–1950), fiica lui William al IV-lea, Mare Duce de Luxemburg și soția Prințului Ludwig Philipp de Thurn și Taxis
 Prințesa Elisabeth Helene de Thurn și Taxis (1903–1976), fiica lui Albert, al 8-lea Prinț de Thurn și Taxis și soția lui Friedrich Christian, Margraf de Meissen
 Elisabeth von Thurn und Taxis (n. 1982), fiica lui Johannes, al 11-lea Prinț de Thurn și Taxis